Муха може да се отнася за:

 Алфонс Муха, чешки живописец
 Мухови (Muscidae), семейство насекоми
 Домашна муха, насекомо
 Муха (съзвездие)